Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1955 го́да () — 34-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Матч за 1-е место

Литература 
 Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922-1997 m.: istorinė apybraiža“ // Vilnius, „Diemedis“, 1997. 44 p.

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1955 году
1950-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу